Stock eller STOCK kan syfta på:

 Stock – en kapad del av ett träd

Redskap 
 Stock (straffverktyg) – ett skamstraff, se Straffstock
 Stock (torkställning) – torkställning för fisk
 Stock (vapendel) – en del av ett vapen, se Gevärsstock
 Stockfoto –  fotografier och videoer licensierade för specifika användningsområden

Geografi 
 Stock, England, ort i Essex, Storbritannien
 STOCK –  en svensk ståuppkomikklubb, se Stockholm Comedy Klubb